Talamanca (gemeente), een gemeente in de provincie Barcelona in Spanje
 Talamanca (kanton), een kanton in de provincie Limón, Costa Rica
 Cordillera de Talamanca, een gebergte in het grensgebied van Costa Rica en Panama